DVV-Pokal 2018/2019 utspelade sig mellan 21 oktober 2018 och 24 februari 2019. Det var den 29:e upplagan av turneringen. I turneringen deltog 19 tyska volleybollag från Volleyball-Bundesliga och 2. Volleyball-Bundesliga. Schweriner SC vann tävlingen för sjätte gången genom att i finalen besegra Allianz MTV Stuttgart. Kimberly Drewniok utsågs till mest värdefulla spelare. 

Tävlingen genomfördes i cupformat. Först genomfördes ett kval mellan sex lag från 2. Volleyball-Bundesliga. Därefter följde åttondelsfinaler, kvartsfinaler, semifinaler och final.

Deltagande lag

Turneringen

Spelschema

Resultat

Första omgången

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Referenser

Noter

Sportåret 2018
Sportåret 2019
 2018-2019
Volleybollsäsongen 2018/2019